Michael Carman (né le  à Apple Valley, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||39 ||12 ||15 ||27 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||28 ||6 ||10 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||41 ||9 ||11 ||20 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||23 ||4 ||7 ||11 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||32 ||8 ||9 ||17 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||39 ||8 ||10 ||18 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH ||10 ||2 ||0 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 69|| 9|| 8|| 17|| 59|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 28|| 3|| 3|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Bears de Hershey || LAH || 32|| 7|| 5|| 12|| 31|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 62|| 3|| 8|| 11|| 20||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 63 || 6 || 8 || 14 || 34 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance dans le comté de Dakota (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Bears de Hershey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton